Tonești:
 Tonești (Leleasca), Olt, un sat în comuna Leleasca, județul Olt, Oltenia
 Tonești (Sâmburești), Olt, un sat în comuna Sâmburești, județul Olt, Oltenia

Toponime românești